Die Città di Caltanissetta 2009 war ein Tennisturnier, das vom 16. bis 22. März 2009 in Caltanissetta stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2009 und wurde im Freien auf Sand ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 143 kB)
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 143 kB)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 142 kB)

ATP Challenger Tour 2009
Tennisturnier in Caltanissetta